Marin Ljubičić puede hacer referencia a:

 Marin Ljubičić (1988-), futbolista croata; o a
 Marin Ljubičić (2002-), futbolista croata.